По данни при преброяването през 2002 г. в тогавашната община Враня (преименувана на Град Враня през 2007 г.) броят на определените като етнически българи възлиза на 351 души, което представлява 0,4% от населението на общината.

Българи по населени места (2002):
 Враня – 243 (0,44 %)
 Златокоп – 54 (6,79 %)
 Вранска баня – 29 (0,49 %)
 Суви дол – 18 (3,12 %)
 Тибужде – 2 (0,16 %)
 Стропско – 2 (1,07 %)
 Рибнице – 1 (0,21 %)
 Чуковац – 1 (0,09 %)
 Крива Фея – 1 (0,11 %)

Враня
Град Враня